Cromwell é uma tragédia em versos escrita em 1820 pelo autor francês Honoré de Balzac, quando ainda era jovem. 

Honoré de Balzac